Ashill ist der Name folgender Orte in Großbritannien:
 Ashill (Cornwall), Hamlet in Cornwall
 Ashill (Devon), Dorf in Devon
 Ashill (Norfolk), Dorf und Civil Parish in Norfolk
 Ashill (Somerset), Dorf und Civil Parish in Somerset